Die Zweite Division 1919/20 war die sechste Spielzeit der zweithöchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball und erste Spielzeit nach der durch den Ersten Weltkrieg bedingten Unterbrechung im Jahr 1914. Sie begann am 28. September 1919 und endete am 11. April 1920.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen aufgeteilt in eine Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Es gab am Saisonende weder Aufsteiger noch Absteiger.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 History of Soccer

Fußballsaison 1919/20